Stare Kiejkuty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Nowe Kiejkuty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Jezioro Starokiejkuckie
 Ośrodek Szkolenia Agencji Wywiadu w Starych Kiejkutach